seminarie, een katholieke priesteropleiding
 seminarium (vakgroep), een onderzoeksafdeling of vakgroep aan een universiteit met een overwegend theoretisch karakter, bijvoorbeeld wiskundig seminarium of historisch seminarium, als tegenstelling tot een laboratorium met een overwegend experimenteel karakter.